Дени́с Рудо́льфович Го́тфрид (; , Магнитогорск, СССР) — украинский тяжелоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года, двукратный чемпион мира и Европы.

Спортивная биография 
Денис Готфрид родился в России в городе Магнитогорск. Как штангист состоялся в Луганске, куда переехал и стал тренироваться после неудачной попытки в Москве. Набрав приличную спортивную форму Денис стал выступать за сборную Украины. Его тренером был Михаил Маркович Мацёха. На международном уровне Готфрид начал выступать с 1993 года. В 1995 году украинский тяжелоатлет завоевал свою первую взрослую медаль, став вторым на чемпионате Европы в Варшаве.

В 1996 году Денис дебютировал на летних Олимпийских играх в Атланте. После рывка Готфрид неожиданно вышел на первое место (совместно с казахстанским тяжелоатлетом Анатолием Храпатым), однако, в толчке украинец не смог показать высокого результата и остался третьим, завоевав бронзовую медаль. После игр результаты Готфрида пошли вверх и за последующие три года он дважды стал чемпионом Европы, а в 1999 году завоевал золото чемпионата мира в Афинах.

В 2000 году на летних Олимпийских играх в Сиднее Готфрид считался одним из главных фаворитов в борьбе за золото в категории до 105 кг. После рывка Денис занимал второе место, отставая от лидера всего на 2,5 кг. Но в толчке Готфрид неожиданно не смог ни в одной из трёх попыток взять заявленный вес и выбыл из борьбы за медали.

Последней крупной наградой в карьере Готфрида стало золото на чемпионате мира 2002 года в Варшаве. В 2003 году из-за многочисленных травм Денис Готфрид был вынужден завершить свою спортивную карьеру.

Возглавлял женскую сборную Украины по тяжёлой атлетике, в настоящее время главный тренер спортивной команды внутренних войск МВД, подполковник.

Личная жизнь 
 Первая супруга — Светлана Лисянская (род. 1970), пятикратная чемпионка мира по самбо.
 Сыновья — Отто, Рихард и Дитрих.
 Вторая супруга — Анастасия Готфрид (Романова) (род. 1996), чемпионка Европы и мира по тяжёлой атлетике.

Награды 
 Почётный знак отличия Президента Украины (07.08.1996)

Примечания

Ссылки 
 
 Денис Готфрид на Database Weightlifting

Тяжелоатлеты Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Кавалеры Почётного знака отличия президента Украины
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике